Аничкин — русская фамилия; имеет женскую форму Аничкина. Известные носители:
 Аничкин, Анатолий Антонович (1930—2014) — советский и узбекский кинодраматург, сценарист, режиссёр.
 Аничкин, Виктор Иванович (1941—1975) — советский футболист.
 Аничкин, Виталий Владимирович (род. 1988) — казахстанский легкоатлет-ходок.
 Аничкин, Иван Степанович (род. 1938) — депутат Государственной Думы России.
 Аничкин, Матвей Семёнович (род. 1951) — советский и российский музыкант и продюсер.